Racing Club ist der Name von verschiedenen Sportvereinen und -verbänden:

 Automobile Racing Club of America, ein US-amerikanischer Motorsportverband
 KRC Genk, ein belgischer Fußballverein
 Racing Club (Avellaneda), ein argentinischer Fußballverein
 Racing Club Bobo-Dioulasso, ein Sportverein aus Burkina Faso
 Racing Club de Bruxelles, ein belgischer Sportverein
 Racing Club de France, ein französischer, polysportiver Verein
 Racing Club Haïtien, ein Fußballverein aus Haiti
 Racing Club de Lens, ein französischer Fußballverein
 Racing Club Roubaix, ein französischer Fußballverein
 Racing Club de Santander, ein spanischer Fußballverein
 Racing Club de Strasbourg, ein französischer Fußballverein